Slovo Blato má více významů:
 bahno, bláto
 slatiniště
geografie
 Blato (Chorvatsko) – město v Chorvatsku
 Blato (Nová Bystřice) – část města Nová Bystřice v okrese Jindřichův Hradec
 Blato (Mikulovice) – část obce Mikulovice v okrese Pardubice
 Blato (Mirochov) – rybník v okrese Jindřichův Hradec
 Blato (rybník) – zaniklý rybník severně od Poděbrad v okrese Nymburk

Podobný název má
 Bláto (Uhlířské Janovice) – část města Uhlířské Janovice v okrese Kutná Hora
 Bláto (vojenský újezd Boletice) – (Benetschlag), bývalá vesnice na území vojenského újezdu Boletice v okrese Český Krumlov

Související články 
 Blata (rozcestník)
 Blaťák

Externí odkazy